Jacob Kai Murphy vagy egyszerűen Jacob Murphy (Wembley, 1995. február 24. –) angol utánpótlás válogatott  labdarúgó, aki jelenleg a Premier Leagueben szereplő Newcastle United játékosa, de kölcsönben a West Bromwich Albionnál szerepel. Posztját tekintve szélső.

Pályafutás

Válogatott
Pályára lépett az angol U18-as, U19-es, U20-as válogatottakban is.

Az U21-es válogatottal részt vett a 2017. június 16-a és 30-a között Lengyelországban megrendezett U21-es Európa-bajnokságon. Június 27-én a Németország elleni elődöntő 66.percében Nathaniel Chalobah cseréjeként lépett pályára.

Magánélete
Ikertestvére, Josh szintén labdarúgó a Norwich City játékosa.

Sikerei,díjai
U21-es Európa-bajnokság bronzérmes: 2017

Statisztika
Legutóbb 2018. január 20-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1995-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Norwich City labdarúgói
A Blackpool labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Coventry City labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Sheffield Wednesday labdarúgói